Брюс Спрінгстін (Bruce Springsteen ; 23 вересня 1949, Фріхолд, Нью-Джерсі, США) — вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів, продюсер.
 23990 Спрінгстін (23990 Springsteen) — астероїд головного поясу.